(1878-1928), écrivain, poète et dramaturge italien,
  (1906-1998), actrice italienne.

Patronyme italien